

Бердиші — присілок, Питаловський район, Псковська область
 Бердиші — присілок, Ярський район, Удмуртія

Див. також
 Бердиш (значення)